Янн Ален Керморган (; родился , Ван, Франция) — французский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Янн родился в Ване (Бретань). Керморган начал свою карьеру в молодёжной академии «Ренна», однако, в возрасте 14 лет, он стал заболел лейкемией, и его карьера была приостановлена в течение четырех лет. Он был подписан клубом «Ванн» после игры на районном уровне, поскольку произвел впечатление на тренера на просмотре. Он провел два сезона в Ванне, а затем присоединился к «Шательро» в сезоне 2004/05. Он забил впечатляющие 14 голов в лиге и привлек внимание «Гренобля», который, в итоге, подписал его.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на soccerbase.com

Футболисты Франции
Игроки ФК «Ванн»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Рединг»